Pussy Galore kan avse:
 Pussy Galore (James Bond) – en rollfigur i romanen och filmen Goldfinger
 Pussy Galore (musikgrupp) – en amerikansk rockgrupp
 Pussy Galore – pseudonym för Ola Andersson (arkitekt, född 1961)